Рюхово — название нескольких населённых пунктов:
 Рюхово — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Рюхово — деревня в Старицком районе Тверской области.